Рађевићи могу да буду:

 Рађевићи (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Рађевићи (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ